Серге́й Тере́нтьев:
 Терентьев, Сергей Владимирович (род. 1946) — советский и российский пианист.
 Терентьев, Сергей Владимирович (род. 1964) — российский рок-музыкант, гитарист и композитор, участник групп «Ария» и «Артерия».
 Терентьев, Сергей Леонидович — посол Белоруссии в Египте. Примечания